Витольд Чарторыйский:
 Чарторыйский, Витольд Адам (1822—1865) — дипломат, деятель польской эмиграции из рода Чарторыйских. 
 Чарторыйский, Витольд Казимир (1876—1911) — польский коллекционер и библиофил, 1-й ординат Голухувский.
 Чарторыйский, Витольд Леон (1864—1945) — князь, член верхней палаты австрийского парламента.